Ахундова () — азербайджанская фамилия. Женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Ахундова, Алла Нуриевна (род. 1939) — советская и азербайджанская поэтесса, сценарист, драматург, переводчик.
 Ахундова, Егяна Аскер кызы (род. 1960) — азербайджанская пианистка, композитор и педагог.
 Ахундова, Рафига Гаджи кызы (род. 1931) — советская азербайджанская артистка балета, балетмейстер. Народная артистка Азербайджанской ССР.
 Ахундова, Тамилла Юсиф кызы (род. 1944) — азербайджанская советская учительница, депутат Верховного Совета СССР.
 Ахундова, Шафига Гулам кызы (1924—2013) — азербайджанский композитор.
 Ахундова, Эльмира Гусейн кызы (род. 1953) — писатель, Народный писатель Азербайджана (2018), азербайджанский государственный деятель.

Составная фамилия 
 Ахундова-Багирбекова, Сона Ханум Абдул кызы (1896—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, заслуженный врач Азербайджанской ССР.
 Ахундова-Гараева, Сона Искендер кызы (1898—1971) — азербайджанская поэтесса.